

Aziende
Christian Dior SE – società europea di moda basata in Francia

Musica 
Dior – singolo di Pop Smoke del 2020

Personaggi immaginari
Dior Eluchíl – personaggio della Terra di Mezzo di J. R. R. Tolkien, mezzelfo
Dior – personaggio della Terra di Mezzo di J. R. R. Tolkien, umano Sovrintendente Reggente di Gondor

Persone
Billy Dior – pseudonimo di Billy McCarthy, batterista e scrittore statunitense
Christian Dior – stilista e imprenditore francese
Françoise Dior – politica francese
Gianna Dior – attrice pornografica statunitense
Karen Dior – attrice e regista pornografica statunitense
Lat Dior – sovrano del Regno di Cayor
Lucien Dior – politico francese
Meïssa Tende Dior – sovrano del Regno di Cayor